Die 10. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 7. bis 17. Mai 1992 auf Zypern ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier auf Zypern. Im Finale standen sich erneut die Vorjahrsfinalisten gegenüber. Sieger wurde Deutschland durch einen 2:1-Sieg über Spanien. Damit konnten die Deutschen erfolgreich Revanche für die Vorjahrsniederlage nehmen.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende Mannschaften teil:

Die deutsche Elf 
DFB-Trainer Bernd Stöber nominierte den folgenden Kader:

Conny Wieland (Stahl Brandenburg) und Markus Krause (Bayer 05 Uerdingen) [beide im Tor], Sebastian Hahn (Bayer 05 Uerdingen), Martin Dawitschek (Bayer 04 Leverkusen), Marcell Fensch (FC Berlin), Mario Wildmann (SC Freiburg) und Daniel Wennmann (FC Schalke 04) [alle Abwehr], Michael Bochtler (SSV Ulm 1846), Lutz Lehmann (Hamburger SV), Carsten Hinz (Borussia Dortmund), Robert Ratkowski (Bayer Uerdingen), Lars Ricken (Borussia Dortmund) und Marcus Wedau (Bayer 05 Uerdingen) [alle Mittelfeld] sowie Kai Michalke (Bayer Uerdingen), Til Bettenstaedt (VfL Marburg) und Mathias Gehring (SV Bühlertal) [alle Angriff].

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Agia Napa, Derynia, Larnaka, Limassol, Nikosia, Paphos und Paralimni in der Republik Zypern.

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele fanden in Nikosia statt.

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 
Alle Spiele fanden in Larnaka statt.

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

Die Nationalmannschaft von  wurde somit zum zweiten Mal Europameister der U16/U17-Junioren.

Die deutsche Mannschaft im Finale 
Deutschland spielte im Endspiel mit folgender Aufstellung:

Conny Wieland – Sebastian Hahn – Marcell Fensch, Martin Dawitschek – Michael Bochtler, Lutz Lehmann, Carsten Hinz, Robert Ratkowski, Lars Ricken – Kai Michalke (72. Mathias Gehring), Til Bettenstaedt (76. Marcus Wedau)

Bettenstaedt (38.) und Kapitän Hinz (63.) erzielten die deutschen Tore im Finale, während Iván Pérez Muñoz in der 15. Minute zunächst die Spanier in Führung geschossen hatte.

Literatur 
 kicker Sportmagazin, Nummer 40, 18. Mai 1992, Seite 57.

Weblinks 
European U-16 Championship 1992 bei RSSSF (englisch)

1992
Fußballveranstaltung 1992
Fußball (Zypern)
Sportveranstaltung in der Republik Zypern